Список президентов Индии включает в себя лиц, занимавших этот пост или исполнявших эти обязанности временно, со времени вступления в силу 26 января 1950 года конституции Республики Индия.

Президент Индии, или Раштрапати (, владыка царства) — глава государства и Верховный главнокомандующий индийскими вооружёнными силами. По конституции президент обладает значительной властью, но на практике, за рядом исключений, большинство властных полномочий осуществляется правительством Индии во главе с премьер-министром. Президент, по большей части, выполняет представительские функции, лишь формально утверждая постановления правительства. В ряде случаев он вправе распустить законодательные собрания штатов. Кандидаты на пост должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным для избрания в нижнюю палату федерального парламента (Лок сабха). Президент избирается , состоящей из членов обеих палат парламента (Лок сабха и Раджья сабха), а также членов  — нижних палат законодательных органов штатов и территорий (либо их однопалатных парламентов). Президент Индии не может представлять какую-либо политическую партию и обязан до вступления на пост прекратить своё членство в любой партии.

Список президентов 
Применённая в первых столбцах таблицы нумерация является условной. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры либо иные основания для занятия поста президента.

Имена персон в списке последовательно приведены на языках согласно их национального происхождения, являющихся в стране государственными.

См. также 
 Список премьер-министров Индии
 Список вице-президентов Индии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Индии (архивная копия 2022-08-07)
 Официальный сайт Президента Индии
 Список президентов Индии (архивная копия 2020-09-01)

Индия

Списки:Индия